Кине́ф Хи́осский ( или ) — древнегреческий рапсод, член рода Гомеридов, иногда считающийся автором гомеровского гимна Аполлону.

Основным источником сведений о Кинефе является cхолия ко второй Немейской оде Пиндара. В этой схолии утверждается, что школа Кинефа занимала видное место среди Гомеридов и что входившие в неё поэты написали многие из своих сочинений под именем Гомера, причём Гимн Аполлону сочинил сам Кинеф. Он был первым, кто декламировал гомеровские поэмы в Сиракузах (во время 69-й Олимпиады, 504—501 годы до н. э.). Некоторые комментаторы считают, что эта датировка не имеет смысла, поскольку гомеровские поэмы должны были попасть в Сиракузы гораздо раньше. Однако первоначальная дата хорошо соответствует вероятной дате написания гомеровского гимна Аполлону; гимн предположительно был сочинён в 522 году до н. э. для исполнения на необычном двойном празднике, который состоялся в честь Аполлона на Делосе (при Поликрате Самосском) и в Дельфах.

Основываясь, несомненно, на этой схолии или подобном тексте, Евстафий Солунский называет Кинефа первым распространителем гомеровских поэм и фальсификатором гомеровских стихов.

Примечания

Литература 

 
  
 
 
 
 Текст  гомеровского гимна Аполлону на древнегреческом языке и в русском переводе В. В. Вересаева.

Родившиеся в VII веке до н. э.
Умершие в VI веке до н. э.
Музыканты Древней Греции
Сиракузы
Поэты VI века до н. э.
Древнегреческие поэты
Поэты Древней Греции
Хиос